MercedesCup 2007 — это 30-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2007 году турнир прошёл с 16 по 22 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Давид Феррер
 в парном разряде —  Гастон Гаудио и  Максим Мирный

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Испанец в итоге смог выиграть титул, обыграв в финале представителя Швейцарии Станисласа Вавринку. Прошлогодний победитель Давид Феррер принимал участие в защите титула, однако уже во втором раунде уступил соотечественнику Фернандо Вердаско.

В парном турнире победителями стала чешская пара Леош Фридль и Франтишек Чермак. Прошлогодние победители Гастон Гаудио и Максим Мирный не защищали свой титул, но Мирный принял участие в соревнованиях. Совместно с немецким теннисистом Мишей Зверевым он выбыл уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Станислас Вавринка со счётом 6-4, 7-5.
 Надаль выигрывает 6-й одиночный титул в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнир он побеждает во 2-й раз (до этого в 2005 году)
 Вавринка сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак обыграли  Фернандо Вердаско /  Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6-4, 6-4.
 Фридль выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чермак выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup

 ATP Тур 2007 года

 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

Германия
Теннис
Июль 2007 года
2007